Eckermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Eckermann (1833–1904), deutscher Tiefbauingenieur
 Emma Gertrud Eckermann (1879–1967), deutsche Malerin, Grafikerin und Kunstlehrerin
 Harry von Eckermann (1886–1969), schwedischer Mineraloge und Unternehmer
 Henrik von Eckermann (* 1981), schwedischer Springreiter
Jacob Christoph Rudolph Eckermann (1754–1837), deutscher evangelischer Theologe und Hochschullehrer
 Johann Peter Eckermann (1792–1854), deutscher Dichter und enger Vertrauter Goethes
 Karl Eckermann (1834–1891), deutscher Landschaftsmaler
 Karl Willigis Eckermann (* 1934), deutscher Ordenspriester und römisch-katholischer Theologe
 Katrin Eckermann (* 1990), deutsche Springreiterin
 Kea Eckermann (* 1994), deutsche Fußballspielerin
 Martin Eckermann (1930–2005), deutscher Regisseur und Schauspieler

 Rike Eckermann (* 1964), deutsche Schauspielerin
 Sylvia Eckermann (* 1962), österreichische Medienkünstlerin

Siehe auch:
 Heinrich Eckermanns (1867–1940), deutscher AOK-Geschäftsführer und Politiker (SPD)
 Eckelmann